Dosso peut désigner : 

au Niger :
 La région de Dosso au Niger,
 Le département de Dosso au (Niger),
 La ville de Dosso au (Niger),

ou encore :
 DOSSO, un nom de famille en Côte d'Ivoire, principalement chez les peuples KOYAKA, MAOUKA et YACOUBA,
 Dosso, un nom de famille  en France : 665 personnes portent le nom de famille Dosso selon une estimation de nom-famille.com. Le Dosso est le 12448 nom de famille en France ( Voir : www.nom-famille.com/nom-dosso.html ).